keizer Karel V (1500-1558), in zijn jeugd Karel van Luxemburg geheten
 Karel van Luxemburg (1927-1977)
 Karel van Luxemburg (2020)